Михаил Генин:
 Генин, Михаил Михайлович (1927—2003) — российский писатель-сатирик.
 Генин, Михаил Яковлевич (род. 1976) — российский журналист, маркетолог, предприниматель.